Лига Европы УЕФА 2017/18 — 47-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и 9-й под названием Лига Европы. Финальный матч состоялся 16 мая 2018 года на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе. Победителем стал клуб «Атлетико Мадрид» — это его третий трофей данного еврокубка.

Изменения в формате

Распределение команд 
В общей сложности 190 команд из 55 ассоциаций — членов УЕФА принимают участие в розыгрыше Лиги Европы 2017-18.
Так в сезоне 2017/2018 места распределяются следующим образом:
 Ассоциации с рангом 1—51, кроме Лихтенштейна: по 3 команды;
 Ассоциации с рангом 52—54: по 2 команды (Гибралтар получил право заявить две команды на данный турнир);
 Ассоциации с рангом 55 и Лихтенштейн: по 1 команде (Лихтенштейн проводит только национальный кубок, чемпионат не разыгрывается).
Кроме того, в розыгрыше участвуют:
 15 команд, проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов;
 10 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов;
 8 команд, занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов.

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге Европы УЕФА 2017/2018 среди стран формируется на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитываются результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2011/2012 до сезона 2015/2016 включительно, приведённой ниже:

Распределение команд по этапам 
Предварительное распределение команд по этапам следующее:

Первый отборочный раунд
 29 обладателей кубков из ассоциаций с 26 по 54 место
 36 серебряных призёров из ассоциаций с 18 по 54 место (исключая Лихтенштейн)
 35 бронзовых призёров из ассоциаций с 16 по 51 место (исключая Лихтенштейн)

Второй отборочный раунд
 9 обладателей кубков из ассоциаций с 18 по 26 место
 2 серебряных призёра из ассоциаций с 16 по 17 место
 6 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях с 10 по 15 место
 49 победителя первого квалификационного раунда

Третий отборочный раунд
 5 обладателей кубков из ассоциаций, занявших места с 13 по 17
 9 бронзовых призёров из ассоциаций с 7 по 15 место
 5 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях с 5 по 9 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявшие шестые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 Англия и Франция вместо команд, занявших шестое и пятое места соответственно заявляют Обладателя Кубка Лиги
 33 победителя второго квалификационного раунда

Раунд плей-офф
 29 победителей третьего квалификационного раунда
 15 клубов, выбывших после третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА

Групповой этап
 12 обладателей кубков из ассоциаций, занявших с 1 по 12 место
 1 клуб, занявший четвёртое место в ассоциации, занявшей 4 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 22 победителя квалификационного раунда плей-офф
 10 клубов, выбывших после четвёртого квалификационного раунда (плей-офф) Лиги чемпионов УЕФА

Плей-офф
 24 команды, занявшие первые два места в групповом этапе
 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА

Участники 
Основная статья: Лига Европы УЕФА 2017/2018 (составы)

Расписание 
Все процедуры жеребьёвки будут проведены в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Матчи квалификаций и плей-офф могут быть назначены на вторник или среду вместо стандартного четверга в случае противоречий в расписании.

Первый квалификационный раунд 

|}

Второй квалификационный раунд 

|}

Третий квалификационный раунд 

{{2М|Тракай|Литва|2:4|Шкендия|Северная Македония|2:1|0:3||}}

|}

 Раунд плей-офф 

|}

 Групповой этап 

В групповом этапе играет 48 команд — 16 начинают с него, 22 победителя раунда плей-офф и 10 проигравших в раунде плей-офф Лиги Чемпионов.

 1-я корзина  Арсенал 105,192
  Зенит 87,106
  Лион 68,833
  Динамо Киев 67,526
  Вильярреал 64,999
  Атлетик Бильбао 60,999
  Лацио 56,666
  Милан 47,666
  Виктория Пльзень 40,635
  Ред Булл Зальцбург 40,570
  Копенгаген 37,800
  Брага 37,366

  2-я корзина  Стяуа 35,370
  Лудогорец 34,175
  БАТЭ 29,475
  Эвертон 29,192
  Янг Бойз 28,915
  Марсель 28,333
  Реал Сосьедад 27,499
  Маккаби (Тель-Авив) 23,375
  Локомотив 20,606
  Аустрия 17,070
  Герта 16,899
  Ницца 16,833

  3-я корзина  Астана 16,800
  Партизан 16,075
  Хоффенхайм 15,899
  Кёльн 15,899
  Риека 15,550
  Витория Гимарайнш 14,886
  Аталанта 14,666
  Зюлте-Варегем 14,480
  Заря 13,526
  Русенборг 12,665
  Шериф 11,150
  Хапоэль Беэр-Шева 10,875

 4-я корзина'  Аполлон 10,710
  Истанбул Башакшехир 10,340
  Коньяспор 9,840
  Витесс 9,212
  Славия (Прага) 8,135
  Црвена Звезда 7,325
  Скендербеу 6,825
  Фастав 6,635
  АЕК (Афины) 6,580
  Лугано 6,415
  Вардар 5,125
  Эстерсунд 3,945

 Группа А 

 Группа B 

 Группа C 

 Группа D 

 Группа E 

 Группа F 

 Группа G 

 Группа H 

 Группа I 

 Группа J 

 Группа K 

 Группа L 

 Плей-офф 

 Сетка турнира 

 1/16 финала 
Жеребьевка 1/16 финала состоялась 11 декабря 2017 года. Первые матчи были сыграны 13-15 февраля, ответные — 21-22 февраля 2018 года.

|}

 1/8 финала 
Жеребьевка 1/8 финала состоялась 23 февраля 2018 года. Первые матчи были сыграны 8 марта, ответные — 15 марта 2018 года.

|}

 1/4 финала 
Жеребьевка 1/4 финала состоялась 16 марта в Ньоне.

В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной ассоциации. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.

Первые матчи были сыграны 5 апреля, ответные — 12 апреля 2018 года.

|}

 1/2 финала 
Жеребьевка 1/2 финала состоялась 13 апреля в Ньоне.

В полуфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной ассоциации. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.

Первые матчи были сыграны 26 апреля, ответные — 3 мая 2018 года.

|}

 Финал 

Финальный матч турнира состоялся в Лионе 16 мая 2018 года на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

 Статистика 
 Бомбардиры

Ассистенты 
''

Примечания

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2017/2018

2017/2018
Европейский футбол в сезоне 2017/2018